een ondergeslacht met als Nederlandse naam Westelijke spookdieren
 een apart geslacht met als enige soort het soendaspookdier